Пушко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Пушков, Антон Александрович (род. 1988) — российский баскетболист
 Пушков, Алексей Константинович (род. 1954) — российский журналист, политический и государственный деятель.
 Пушков, Анатолий Николаевич (род. 1956) —  российский политический деятель, мэр города Тольятти (2008—2012).
 Пушков, Венедикт Венедиктович (1896—1971) — советский композитор и педагог.
 
 Пушков, Сергей Михайлович (род. 1964) — российский хоккеист и тренер

Пушкова 
 Пушкова, Наталья (род. 1976) — советская и российская певица.